Penisbändchen ist
 ein Hilfsmittel bei Harninkontinenz
 ein anderes Wort für Vorhautbändchen